Botir Khusanbaev  (Uzbekistán, Taskent; 20 de junio de 1993), cantante, actor y empresario nativo uzbeko La cantante fue galardonada con el "Nihol State Award" en 2010.

Botir también logró un gran éxito en la actuación.  Botir obtuvo un amplio reconocimiento y aclamación en Uzbekistán después de protagonizar el drama uzbeko de 2009 "Poyma-poy" (Paso a paso).  Desde entonces, ha actuado en muchas películas de comedia uzbekas.  Especialmente las películas "Uylanish" y "Oqibat", que se proyectaron en las pantallas gigantes en 2010, le dieron gran fama al actor.

Biografía 
Botir Husanboev nació el 20 de junio de 1993 en Tashkent En 2009, después de graduarse de la décima escuela que lleva el nombre de Alexander Sergeevich Pushkin, ingresó a la Escuela Secundaria Académica de Tecnologías Informáticas. Después de estudiar allí durante 3 años, en 2012 ingresó a la "Universidad de Pune" ubicada en Pune, Maharashtra, India.

Inicio de carrera 
En 2006, cuando estudiaba en la escuela, Botir se interesó por el canto. Era conocido de su mentor y maestro Farrukh Badalbaev. Grabó su primera canción en 2007 en el estudio Tarona Records. El título de la canción es Bu alam Como resultado de muchos años de trabajo con el maestro Farrukh Badalbaev, aprendió a trabajar a nivel profesional. El primer trabajo escrito para Botir por Farrukh Badalbaev es la canción "Yorim". Esta canción fue desarrollada en 9 meses.

Carrera profesional 
En 2007 Botir conoció al jefe de redacción de Zamin FM radio, Aibek Aliyev, y gracias a él firmó por primera vez un contrato con el estudio Panterra. El 6 y 7 de mayo de 2008, Botr y su amigo, el cantante Smandar, realizaron un programa de concierto conjunto "Yaqinlarimga" en la sala de conciertos "Halklar Dustligi" (ahora llamada "Istiklol"). Este concierto fue el primero en la carrera de Botir Husanboev

En agosto de 2010 se convirtió en propietario del premio estatal Nihol, creado para apoyar a los jóvenes de Uzbekistán. A finales de 2011, recibió la nominación al premio M&TVA-2011 como "Mejor cantante masculino del año", así como "Mejor clip del año". .

El 24 de mayo de 2011 formó una familia. El 25 de septiembre del mismo año realiza su primer concierto en solitario "Yor-Yor". Durante estos años ha lanzado varios álbumes de audio como "Sevma" (2007), "Sen ketding" (2009), "Yor-Yor" (2013). Además, presentó a la atención de sus fanáticos los materiales de video de sus conciertos "Yakinlarimga" y "Yor-Yor". En los años siguientes, los éxitos de Botir Khusanboev aparecieron como: Dart, Omading kelganda, Nulufar, Yor-Yor, Bolajon, Nazira, Hafa qilding, Ranjima, Ozoda, Yurak, Kabutarlar, Ey yurak, Yoshlik y Azizlar.

El 27 de junio de 2018, por decisión del Uzbekconcert, fue privado de su licencia.

Discografía

Álbum de videos

Filmografía 
A continuación se muestra una lista ordenada cronológicamente de películas en las que ha aparecido Botir Khusanboev.

Premios 

 El mejor cantante de 2009.
 En agosto de 2010 se convirtió en propietario del premio estatal ‘’’Nihol’’’, creado para apoyar a los jóvenes de Uzbekistán
 2011 Premio M&T-2011 "Mejor Cantante Masculino del Año".
 2011 Premio M&T-2011 "Mejor Videoclip del Año".
 2014 Premio GQ-2014 "Mejor Cantante Masculino del Año".

Referencias

Enlaces externos 
Cantantes femeninas de Uzbekistán
Actrices de Uzbekistán
Uzbekas del siglo XXI